Rapetti ist der Nachname der folgenden Personen:

 Alberto Rapetti Cabrera, uruguayischer Politiker
 Carlos Rapetti Haller, uruguayischer Politiker
 Eduardo Rapetti, uruguayischer Politiker